Brasileiros
José Pinto Antunes, jurista
José Pinto de Carvalho, político 
José Pinto Fonseca, sertanista brasileiro
José Pinto da Luz, marinheiro 

Portugueses
José Pinto Coelho, ativista português
José Pinto Ribeiro, advogado português
José Pinto (ator), ator português

Outros
José Pintos Saldanha, futebolista uruguaio

Desambiguações de antropônimos